Laederach est un patronyme porté notamment par : 

 Georges Laederach (1906-?), joueur suisse de basket-ball ;
 Jürg Laederach (1945-2018), écrivain et traducteur suisse ;
 Monique Laederach (1938-2004), écrivaine, une poétesse, critique littéraire et traductrice neuchâteloise.

Entreprise
 Läderach, chocolatier suisse